Optivus är ett släkte av fiskar. Optivus ingår i familjen Trachichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar
Optivus